Kieft steht für:

 Kieft Cars Ltd., britischer Automobilhersteller

Kieft ist der Familienname folgender Personen:
 Arjen van der Kieft (* 1985), niederländischer Eisschnellläufer
 Co van de Kieft, Historiker
 Fleur van de Kieft (* 1973), niederländische Hockeyspielerin
 Willem Kieft (1597–1647), niederländischer Kaufmann 
 Wim Kieft (* 1962), niederländischer Fußballspieler